Aurélien Ducoudray (1973) – fumettista francese
 Charles Élie Ducoudray (1832-1871) – pedagogo e docente francese
 Étienne François Rocbert de Lamorendière-Ducoudray (1760-1837) – generale francese
 Félix Ducoudray (1842-1898) – politico francese
 Gustave Ducoudray (1838-1906) – storico e pedagogo francese
 Henri La Fayette Villaume Ducoudray Holstein (1772-1839) – militare e scrittore francese naturalizzato statunitense
 Louis Albert Bourgault-Ducoudray (1840-1910) – compositore francese